IJG steht als Abkürzung für
 das Internationale Jahr der Genossenschaften
 Islamic Jihad Group, ein früherer Name der Islamischen Dschihad-Union
 Independent JPEG Group

Siehe auch:
 Irving John Good

Abkürzung